5. Armee ist die Bezeichnung folgender Verbände:

 5. Armee (Vereinigtes Königreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 5e armée (Frankreich), Verband in beiden Weltkriegen
 5. Armee (Rote Armee), Verband der sowjetischen Streitkräfte
 5. Gardearmee (Rote Armee), Verband der sowjetischen Streitkräfte
 5. US-Armee, 1943 erstmals aufgestellter Verband der US-Army
 5. Armee (Nationale Volksarmee), Formation der NVA bis 1990, die im Kriegsfall aktiviert werden sollte
 5. Armee (Russisches Kaiserreich), russischer Verband im Ersten Weltkrieg
 5. Armee (Österreich-Ungarn), Verband der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Ersten Weltkrieg
 5. Armee (Osmanisches Reich), Verband im Ersten Weltkrieg
 5. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres zwischen 1905 und 1945
 5. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres während des Zweiten Weltkrieges
 5ª Armata, italienische Armee in beiden Weltkriegen

Siehe auch:

 5. Stoßarmee, Verband der sowjetischen Streitkräfte
 5. Luftarmee (Rote Armee), Verband der sowjetischen Luftstreitkräfte
 5. Luft-Armee (Japanisches Kaiserreich)
 Fifth Army
 Deutsche 5. Armee